Okál je výraz, který může znamenat:

 Okál – druh československého montovaného domku
 Miroslav Okál (* 1970) – někdejší český ledního hokejista (bratr Zdeňka a strýc Zdeňka)
 Zdeněk Okál (* 1968) – bývalý český lední hokejista (bratr Miroslava a otec Zdeňka)
 Zdeněk Okál (* 1990) – český lední hokejista (syn Zdeňka a synovec Miroslava)